Ablow, Ablowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wassiljewitsch Ablow (1928–1978), sowjetisch-moldawischer Chemiker und Hochschullehrer
 Keith Ablow (* 1961), US-amerikanischer Psychiater und Schriftsteller
 Nadeschda Jewgenjewna Ablowa (* 1956), sowjetisch-weißrussische Historikerin und Hochschullehrerin